De bruiloft te Kana, schilderij van Veronese uit 1563.
 De Bruiloft van Kana ('s-Heerenberg), werk naar Jheronimus Bosch.
 De Bruiloft van Kana (Rotterdam), werk naar Jheronimus Bosch.